«Враг общества № 1» — кинокомедия Анри Вернёя (Франция, 1953).
 «Враг общества № 1» — криминальная драма Марка Лестера (США, 1996).

См. также